Вяльяс () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Вяльяс, Вайно Иосипович (род. 1931) — политический деятель Эстонской ССР и советский дипломат, в 1988—1990 годы — первый секретарь Коммунистической партии Эстонии.
 Вяльяс, Лен (род. 1988) — канадский лыжник эстонского происхождения.